Китнер, Иероним Севастьянович (1839—1929) — петербургский архитектор
 Китнер, Максимилиан Иеронимович (1868—1942) — петербургский архитектор, сын И. С. Китнера
 Китнер, Ричард Иеронимович (1879—1961) — петербургский архитектор, сын И. С. Китнера